Контрабанда — незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов; сам перемещённый товар. Также может означать:
 Военная контрабанда — доставка нейтральным государством или его гражданами воюющему государству товаров, способных служить для военных надобностей; этим же термином обозначаются и сами эти товары.